Výhledy steht für:

 Výhledy (Fichtelgebirge), 656 m, auch Oberkunreuthberg in Tschechien
 Výhledy (Hazlov), Ortsteil von Hazlov in Tschechien
 Výhledy (Horská Kvilda), Ortsteil von Horská Kvilda in Tschechien
 Výhledy, Berg im Isergebirge; siehe Gickelsberg (Isergebirge)